Via Giuseppe Verdi – via di Firenze, in Italia
 Via Verdi – gruppo musicale italiano